Taktikspiel steht für:

 ein kombinationsreiches Spiel im Schach, siehe Taktik (Schach).
 Synonymer Gebrauch für Strategiespiel, obwohl ein qualitativer Unterschied besteht.